

Cinema
 Peninsula – film del 2020 diretto da Yeon Sang-ho

Geografia 
Brasile
 Peninsula – quartiere di Rio de Janeiro
Stati Uniti d'America
 Peninsula – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Peninsula – villaggio della Contea di Summit, Ohio

Altro 
 Campagna peninsulare – operazione militare nella Guerra civile americana
 The Peninsula Hotels – catena di alberghi cinese